Gravatá — planta
Gravatá (Pernambuco) — município do estado de Pernambuco, Brasil
Rio Gravatá — rio do Estado da Paraíba, Brasil

Desambiguações de topônimos